Tyrol (en allemand Tirol, en italien Tirolo} est le nom d'une région alpine de l’Europe centrale partagée entre :
 le Tyrol autrichien, un land d'Autriche, lui même divisé entre
 le Tyrol du Nord;
 le Tyrol oriental.
 le Tyrol du Sud, une province en Italie.

La région correspond à l'ancien comté de Tyrol.

Le nom de toutes ces entités provient du  château Tyrol dans le village de Tyrol en Italie.

Toponymie

Tyrol, commune italienne.

Hall en Tyrol, commune autrichienne.
 Kematen en Tyrol, commune autrichienne.
 Kirchberg en Tyrol, commune autrichienne.
  Kirchdorf en Tyrol, commune autrichienne.
 Polling en Tyrol, commune autrichienne.
 Oberndorf en Tyrol, commune autrichienne.
 Saint-Jean en Tyrol, commune autrichienne.
 Seefeld en Tyrol, commune autrichienne.

Personnes
 Meinhard IV de Goritz-Tyrol (1239-1295), comte de Tyrol.
 Élisabeth de Tyrol (1262-1312),reine des Romains et duchesse d'Autriche.
 Ferdinand de Tyrol (1529-1595), comte de Tyrol.
 Léopold V d'Autriche-Tyrol (1586-1632), comte de Tyrol.
 Galen Tyrol, personnage de la série télévisée Battlestar Galactica.

Événements historiques 
 Expédition du Tyrol, expédition en 1797.
 Rébellion du Tyrol, soulèvement contre-révolutionnaire en 1809.

Films
 Bons baisers du Tyrol, film de 1964.
 Des vacances amoureuses au Tyrol, film de 1971.